Tomice bezeichnet mehrere Orte:

 Tomice (Ciepłowody), Dorf in der Landgemeinde Ciepłowody (Tepliwoda) im Powiat Ząbkowicki (Frankenstein), in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen
 Tomice (Powiat Wadowicki), Gemeinde im Powiat Wadowicki, Woiwodschaft Großpolen
 Tomice (Gizałki), Dorf in der Gemeinde Gizałki, Woiwodschaft Großpolen
 Tomice (Oberglogau) (deutsch: Thomnitz), Dorf in der Gemeinde Oberglogau, Woiwodschaft Oppeln
 Tomice u Dolních Kralovic, Gemeinde im Okres Benešov, Tschechien